Punt cardinal, vegeu Sud.
 Migjorn (vent), vent que prové del sud.
 Migjorn (Mallorca) és una de les comarques naturals de Mallorca.